PHS může znamenat:
 protihluková stěna
 pohyblivý hrot srdcovky – u srdcovky ve výhybce
 Právněhistorické studie, odborný časopis vydávaný Univerzitou Karlovou
 periarthritis humeroscapularis, ztuhlé rameno, onemocnění ramenního kloubu a měkkých tkání v jeho okolí vedoucí k bolestivému omezení pohybu
 poruchové a havarijní stavy (rozvodnice PHS, signalizace PHS)
 poly(hydroxystyren), poly(hydroxystryrol)
 propagačně hospodářská skupina (například v Automotoklubu Škoda)
 typové označení sklokeramických varných desek značky Philco
 typové označení pistolových ručních šroubováků značky Stöger
 Personal Handy-phone System, mobilní síť druhé generace
 Particularly Hazardous Substances, částečně rizikové látky
 Priority Habitats and Species, ochranářský program ve státě Washington
 United States Public Health Service, instituce ochrany veřejného zdraví v USA
 Pennsylvania Horticultural Society, nezisková organizace v USA
 Peninsula Humane Society, nezisková organizace na záchranu živočichů v USA
 Presbyterian Healthcare Services
 Poctivý hudební spolek, Pěvecké hlasové studio, Přátelé historických strojů Železný Brod a další české spolky či skupiny
 Polskie Huty Stali SA, dnes ArcelorMittal Poland, polská ocelářská skupina
 Partido Humanista de la Solidaridad, brazilská politická strana
 IATA kód letiště města Phitsanulok v Thajsku